Sägweiher ist ein Name von Weihern:

 Sägweiher (Eppenbrunn), Weiher im Lauf des Stüdenbachs (Oberlauf des Eppenbrunner Bachs, zur Trualbe) beim Forsthaus Stüdenbach, Ortsgemeinde Eppenbrunn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Sägweiher (Espachweiler), Weiher im Lauf des Frankenbachs (Oberlauf des Sizenbachs) vor Espachweiler, Stadtteil Schrezheim, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sägweiher (Guggenhausen), Weiher im Lauf des Mühlbachs (zur Fleischwanger Ach, zur Ostrach) bei Guggenhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Sägweiher (Mönchsroth), Weiher im Lauf des Katzenbachs (zur Rotach) in Mönchsroth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sägweiher (Wilburgstetten), Weiher im Lauf des Hasselbachs (zur Wörnitz) an der Neuölmühle von Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch;
 Sägeweiher